La Coppa di Israele 1978-1979 è la 19ª Coppa di Israele di pallacanestro maschile.Le Final Four della competizione si sono tenute alla Yad-Eliyahu Arena di Tel Aviv.

Primo turno

Tabellone

Finale

Voci correlate 
Liga Leumit 1978-1979

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 1978
Pallacanestro nel 1979
Coppa di Israele di pallacanestro maschile